Marzahn ist der Name folgender Orte:

 der Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin
 der ehemalige Bezirk Marzahn von Berlin
 der namensgebende Ortsteil Berlin-Marzahn

Marzahn ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Marzahn (* 1949), deutscher Altorientalist
 Philip Marzahn (* um 1980), deutscher Geograf und Hochschullehrer für Geodäsie und Geoinformatik
 Willi Marzahn (1944–1966), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Wolfgang Marzahn (1911–1988), deutscher evangelischer Pastor und Autor

Siehe auch:

 Cindy aus Marzahn (* 1971), deutsche Stand-up-Komikerin
 Marzan
 Marzahne